Charles Conrad peut désigner :
 Charles Conrad (1912-1994), artiste et cinéaste belge ;
 Charles Conrad (1930-1999), astronaute américain, commandant de la mission Apollo 12.